Rotkreuz steht für: 

 Rotkreuz…, Funkrufname des Deutschen Roten Kreuzes im BOS-Funkverkehr, siehe Funkrufname #Kennwörter der Behörden und Organisationen
 ein Begehungsstil beim Bergklettern, siehe Begehungsstil #Rotkreuz

Orte:
 Rotkreuz ZG, eine Kleinstadt in der Gemeinde Risch, Kanton Zug, Schweiz
 Bahnhof Rotkreuz, Eisenbahnknotenpunkt in der Gemeinde Risch
 Rotkreuz, ein Stadtteil von Ellwangen (Jagst), Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rothkreuz
 Rotenkreutz
 Rothenkreuz
 Rotes Kreuz